

Astronomia 
 C/1966 T1 Rudnicki – cometa non periodica

Persone 
 Adolf Rudnicki – scrittore polacco
 Klemens Rudnicki – generale polacco
 Konrad Rudnicki – astronomo polacco